Macandrewia är ett släkte av svampdjur. Macandrewia ingår i familjen Macandrewiidae. 

Macandrewia är enda släktet i familjen Macandrewiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Macandrewia